Лу́ково — озеро в Ногинском районе Московской области России.

Находится в 11 км к северо-востоку от города Ногинска между деревней Горки и селом Мамонтово.

Водная поверхность — чуть менее 35 га. Длина — около 2 км. Ширина — от 150 до 200 метров. Наибольшая глубина — 12 метров, преобладающая — 3—4 метра. Высота — 132,4 м над уровнем моря.

Многочисленными водотоками соединяется с торфяными болотами, вода насыщена торфом и имеет буроватый оттенок.

Из озера вытекает небольшая речка Ретёмушка, правый приток Шерны.

В центре озера находился остров круглой формы с ещё одним маленьким озерцом, спущенным канавой в основное озеро. Сегодня на острове расположился детский оздоровительный лагерь металлургического завода «Электросталь».

Ихтиофауну водоёма составляют окунь, щука, плотва, карась, карп, лещ, ротан. Часты заморы рыб в зимний период. Растительность представлена осокой береговой, тростником обыкновенным, камышом, водокрасом, особенно много элодеи. Вплотную к берегам растут многочисленные берёзы с редкими соснами и елями.

История 
Донные отложения озера говорят об образовании озера 10—12 тысяч лет назад.

Основная гипотеза происхождения говорит о взрыве болотного газа. Газ скопился в образовавшихся в известняках и доломитах под воздействием кислой болотной воды пустотах.

Название озеро предположительно получило по имени кузнеца Луки имевшего кузницу и небольшой кабачок на берегу озера по просёлочной дороге соединявшей Стромынскую и Владимирскую дороги. Факт существования кузницы подтвердился, при строительных работах были найдены гвозди от подков и старинные монеты.

10 июня 1960 г. на озере произошла трагедия — погибли 28 человек.

Примечания 

Озёра Московской области
Ногинский район